

Histoire 
 Congrégation de Propaganda Fide, le département de l'administration pontificale chargé de la diffusion du catholicisme et de l'administration des affaires de l'Église dans les pays non catholiques
 Propagandastaffel, un service chargé par les autorités allemandes de la propagande et du contrôle de la presse et de l'édition françaises pendant l'Occupation
 Propaganda Due, une loge maçonnique italienne, interdite à la suite de sa découverte en 1981
 Propaganda, un mouvement intellectuel philippin de la fin du  appelant à la réforme politique de la colonie des Philippines, alors incluses dans l'Empire colonial espagnol

Cinéma 
 , une comédie turque
 Propaganda Films, une société de production de films et de clips vidéos

Musique

Artiste 
 Propaganda, un groupe new wave doté de consonances darkwave

Album 
 , le quatrième album studio du groupe Sparks (1974)
 Propaganda, le douzième album studio du groupe de hard rock français Trust (2022)

Chanson 
 Propaganda, la quatrième piste de l’album Simulation Theory du trio britannique Muse, paru en 2018

Autres 
 Propaganda, un livre d'Edward Bernays, père de la propagande politique institutionnelle à laquelle il donne le nom de relations publiques
 Propaganda, un magazine des fans du groupe U2